

Geografia
 Candia – città della Grecia sull'isola di Creta (in greco Ηράκλειον, Iraklion o Herakleion a seconda della traslitterazione; in greco italianizzato: Iraclio)
 Candia (unità periferica) – suddivisione amministrativa dell'Isola di Creta
 Candia, antica denominazione veneziana dell'isola di Creta
 Candia Canavese – comune italiano nella città metropolitana di Torino
 Candia Lomellina – comune italiano in provincia di Pavia
 Candia di Ancona – frazione di Ancona
 Candia – comune degli Stati Uniti d'America nello stato del New Hampshire
 Ducato di Candia (o Regno di Candia) (1212 al 1669) colonia della Repubblica di Venezia, costituita sull'isola di Creta,

Persone 
 Salustiano Candia, giocatore di calcio
 Marcello Candia, imprenditore e missionario italiano.
 Giovanni Matteo de Candia, tenore italiano
 Giulia Grisi de Candia, soprano italiana 
 Cecilia Maria de Candia, scrittrice italo-britannica
 Rita de Candia, artista italo-britannica
 Pedro de Candia, condottiero
 Alfredo Ovando Candia, presidente della Bolivia
 Antonio Paredes Candia, scrittore

Vini
 Candia dei Colli Apuani – vino toscano 
 Candia dei Colli Apuani Vin Santo – vino toscano 
 Candia dei Colli Apuani amabile – vino toscano  
 Candia dei Colli Apuani amabile frizzante – vino toscano  
 Candia dei Colli Apuani amabile frizzante – vino toscano  
 Candia dei Colli Apuani secco frizzante – vino toscano

Altro 
 Candia – antica famiglia italiana
 Candia – nave-traghetto